Anywhere (canção de Rita Ora)
Anywhere but Home
Strike Anywhere
Destination Anywhere
Anywhere Is
Anywhere for You
Anywhere But Here
Live Anywhere
Destination Anywhere: The Film
ISA - Intelligent Sensing Anywhere
Anywhere I Lay My Head
Anywhere but Here
Desambiguação